DDT es una sigla que se refiere normalmente al dicloro difenil tricloroetano, un compuesto químico.

También puede referirse a:
 DDT (lucha libre), un movimiento de lucha libre profesional.
 El DDT, una revista de historietas de la editorial española Bruguera que se publicó semanalmente entre 1951 y 1977;
 Super DDT, otra revista de la misma editorial.
 Dramatic Dream Team, una empresa de lucha libre profesional japonesa. 

Música
DDT (banda), famoso grupo de rock ruso, muy popular durante los años de la Perestroika.
 Demonios de Tasmania, grupo de música argentino.
 DDT rock, grupo musical de Jerez de la Frontera, Andalucía, España, formado a finales de los años ochenta.